Борзнянский полк, Борзенский полк) — административно-территориальная и военная единица Запорожского войска в середине XVII века.

Полковой центр — город Борзна (ныне Черниговской области).

История 
Борзнянский полк был создан в начале национально-освободительной войны украинского народа в 1648 году. В 1649 году он был ликвидирован, а его территория включена в состав Черниговского полка. Восстановлен в 1654 году, однако через год был вновь ликвидирован и присоединён к Нежинскому полку.

Полковники 
Полковниками Борзнянского полка были:
 Мартын Небаба (наказной)  
 Пётр Забела (наказной), в ЭСБЕ указан как получивший чин борзенского сотника, позже получил чин генерального судьи, и высший после гетмана чин генерального обозного
 Левко Куриленко 
 Самойло Курбацкий
 Пётр Забела (вновь)

Примечания

Литература 
 
 Дашкевич Я. Гетьманська Україна: Полки. Полковники. Сотні. Лівобережжя // Пам’ятки України. — 1990. — № 1. — С.12;
 Gajecky G. The Cossack administration of the Hetmanate. Cambridge, 1978. — Vol.2. — P.637.

Ссылки 
 Сайт Запорожского государственного университета

Полки Гетманщины
Воинские части и формирования, созданные в 1648 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1655 году
Борзна